Ива́н Петро́вич Дми́триев:
 Дмитриев, Иван Петрович (1915—2003) — советский и российский актёр.
 Дмитриев, Иван Петрович (1920—1982) — советский ватерполист и пловец.